A8 (papir), veličina papira prema standardu ISO 216
 Autocesta A8, (Hrvatska)
 Audi A8 - model automobila njemačke marke Audi